Сборная Узбекистана по футболу среди ампутантов () — национальная футбольная сборная среди инвалидов-ампутантов, представляющая Узбекистан на международных турнирах и матчах по футболу среди ампутантов. Организацией, осуществляющей контроль и управление сборной являются Национальный олимпийский комитет Узбекистана и Футбольная ассоциация Узбекистана. Сборная Узбекистана входит в МФФА и является одной из сильнейших сборных мира. Трёхкратный победитель Кубка мира.

История 
В октябре 1988 года американец Билл Бэрри приехал в Ташкент — город-побратим американского Сиэтла, и привёз с собой 22 пары лёгких костылей, чтобы познакомить со своей программой «Футбол для инвалидов» парней, воевавших в Афганистане. Был создан клуб «Матона́т» и на его базе — сборная Узбекистана. В настоящее время сборная является победителем и призёром многих международных и национальных турниров.

Достижения 
  Кубок мира (3): 2007, 2010, 2012
  Чемпионат мира (1): 2010
  Кубок милосердия (3): 1989, 1990, 1991
  Приз «Рождество» (3): 1995, 1996, 1997
  Приз газеты Труд: 1991
  Турнир «День Победы»: 1992
  Кубок «Спартака» (Москва): 1993
  Приз воинов-интернационалистов (Москва): 1993
  Кубок ассоциации футбола инвалидов: 1993
  Открытый чемпионат России: 1996
  Приз федерации инвалидов Грузии: 1998
  Международный фестиваль инвалидов: 1999
  Кубок Союза инвалидов России: 2006
  Кубок СНГ: 2007
  Чемпионат мира: 1998,
  Чемпионат мира: 2002
  Открытый чемпионат Европы: 1999
  Открытый чемпионат России: 2006

Примечания

Ссылки 
 История футбола среди ампутантов

Футбол в Узбекистане